Zöbeley ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rudolf Zöbeley (1931–2007), deutscher Komponist, Chorleiter und Kirchenmusiker
 Rudolf Zöbeley (1901–1991), evangelischer Pfarrer und Kirchenliedkomponist